Venezuela az 1948-as nyári olimpiai játékokon szerepelt először, és azóta valamennyin részt vett. Venezuela 1998 óta jelen volt három téli olimpián is.

Az ország sportolói eddig 15 érmet nyertek (mindet a nyári játékokon), legeredményesebb sportáguk az ökölvívás.

A Venezuelai Olimpiai Bizottság 1935-ben jött létre, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Eduardo Álvarez Camacho.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon